— фильм японского режиссёра Хэйноскэ Госё, экранизация одноименной психологической повести писательницы Итиё Хигути, изданной в 1895 году.

Сюжет 
Четырнадцатилетняя Мидори и её друзья, живущие неподалеку от токийского «квартала красных фонарей» Ёсивара, доживают последние недели своего беззаботного детства, ещё не зная, что вот-вот вступят во взрослую жизнь, причем не имея возможности самим выбрать судьбу — на Мидори уже имеется контракт, готовящий ей судьбу ойран, один из влюбленных в неё мальчишек станет ростовщиком, другой буддистским священником — и это только наиболее благополучные…

В ролях 
 Хибари Мисора — Мидори
 Кэйко Киси — Омаки (старшая сестра Мидори)
 Исудзу Ямада — Окити
  — Синнё
  — Сангоро

Съёмочная группа и особенности фильма

Показы на фестивалях, номинации и награды 
 1955 — Участие в программе Венецианского кинофестиваля
 1956 — Премия «Голубая лента» за лучшую женскую роль второго плана (Исудзу Ямада)

Примечания

Ссылки 
 
 たけくらべ (1955) на сайте Japanese Movie Database
 Повесть-первоисточник в библиотеке свободного контента «Аодзора-бунко»
 
 
 

Фильмы Японии 1955 года
Фильмы кинокомпании «СинТохо»
Фильмы Хэйноскэ Госё
Фильмы-драмы Японии